Beuther ist der Familienname folgender Personen:

 David Beuther (1514/33-nach 1582), Bergwerksinspektor in Annaberg und Alchimist am Hof des sächsischen Kurfürsten
 Friedrich Christian Beuther (1777–1856), deutscher Theatermaler
 Heinz-Ulrich Beuther (1923–1990), deutscher General der Bundeswehr
 Jakob Ludwig Beuther (1573–1623), pfälzischer Verwaltungsbeamter und Geschichtsschreiber
 Johann Michael Beuther (1566–1618), elsässischer Rechtswissenschaftler
 Michael Beuther (auch Michael von Carlstatt, 1522–1587), deutscher Historiker, Dichter, Jurist und Beamter
 Michael Philipp Beuther (1564–1616), evangelischer Theologe, Generalsuperintendent des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken
 Walter Ludwig Beuther (1816–1874), deutscher Kommunalpolitiker und Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung

Siehe auch:
 Beuter